Peery ist der Familienname folgender Personen:

 George C. Peery (1873–1952), US-amerikanischer Politiker
 Grete Peery (* 1931), österreichisch-israelische Malerin
 Nelson Peery (1923–2015), US-amerikanischer Autor und politischer Aktivist
 William Peery (1743–1800), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Biri
 Piri
 Pirie
 Peary
 Piris